Змагання із Веслування на байдарках і каное на XXVII Всесвітній Літній Універсіаді пройшли з 13 по 15 липня 2013 року в Казані, Росія.

Медалі

Загальний залік

Чоловіки

Жінки

Примітки

Посилання 
 Сторінка змагань на сайті ігор

2013
Змагання на Літній універсіаді 2013